Сосюра, Владимир:
 Сосюра, Владимир Владимирович (род. 1932) — украинский советский редактор кинокартин и сценарист.
 Сосюра, Владимир Николаевич (1898—1965) — украинский советский поэт и переводчик, журналист, военный корреспондент.